Homalocnemis är ett släkte av tvåvingar. Homalocnemis ingår i familjen Homalocnemiidae. 

Homalocnemis är enda släktet i familjen Homalocnemiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Homalocnemis